Halle poate fi:

 Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt
 Halle (Westfalen) in Nordrhein-Westfalen
 Halle (Weserbergland) în Niedersachsen
 Halle (bei Neuenhaus), Niedersachsen
 Halle (Belgia)

Vezi și 
 Hall in Tirol
 Schwäbisch Hall
 Hallstatt
 Helle
 Hell